Britta steht für:

 den Vornamen Britta
 den Namen einer Berliner Rockband, siehe Britta (Band)
 ein zweiteiliges Fernsehspiel von 1977, siehe Britta (Fernsehspiel)
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (1219) Britta
 einen Sturm vom 1. November 2006

Siehe auch:
 Brita